This Is the Life — дебютный студийный альбом британской певицы Эми Макдональд, выпущенный 30 июля 2007 года. Диск стал очень успешным, достигнув позиции номер один в Великобритании 13 января 2008 года, и по состоянию на 14 марта 2008, было продано более 700 тысяч экземпляров в Великобритании и был сертифицирован как 2x Платиновый. Позднее в этом же году, по состоянию на 15 декабря 2008 года, её дебютный альбом превысил 2 миллиона проданных копий.

Позиции в чартах 
Альбом провел 57 недель в German Top 20 Albums Chart, 36 недель в German Top 10 Albums Chart; был сертифицирован как 4x платиновый (июнь 2009), более 800 000 проданных копий в Германии.

Кроме того сертифицирован золотым в Швеции. Был платиновым во Франции, более 220 тысяч проданных копий. Альбом был выпущен в США 19 августа 2008 года.

В настоящее время продано более трех миллионов по всему миру.

Список композиций 
Все песни написаны Эми Макдональд, за исключением тех, которые показаны.

Стандартное издание

Делюксовое издание 
После крупного успеха «This Is the Life» по всей Европе, в конце 2008 года выходит делюксовое издание альбома. 2-х дисковый набор включает стандартное издание альбома и бонус-CD с несколькими бонус-треками, «живыми» и акустическими версиями.

Над альбомом работали 
 Amy Macdonald — вокал, акустическая гитара
 Pete Wilkinson — Продюсер/ Менеджер
 Seton Daunt — гитара
 Jolyon Dixon — гитара, микширование
 Jamie Sefton — бас-гитара
 Adam Falkner — барабаны, саксофон, труба
 Johnny Dyke — клавишные
 Phillip Read Mason — волынка
 Audrey Riley — виолончель, дирижёр
 Richard George — скрипка
 Jonathan Hill — скрипка
 Laura Melhuish — скрипка
 Susan Dench — альт
 Joe Fields — звукоинженер
 Paul Adam & His Mayfair Music — исполнительный продюсер
 Guy Katsav — помощник звукоинженера
 Danton Supple and Bob Clearmountain’- Сведение
 Valerie Phillips — дизайн обложки, фотосъемка

Чарты и продажи

Примечания

Ссылки 
 Amy Macdonald’s official website
 This Is the Life Lyrics

Дебютные альбомы 2007 года
Альбомы Vertigo Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Великобритании